Distanz (lat. distare ‚abstehen‘, ‚entfernt sein‘) steht für:
 Abstand, gradlinige Entfernung 
 Distanz, Abstand zwischen Augpunkt und Bildebene bei einer Zentralprojektion
 Distanz, Länge des kürzesten Weges zwischen zwei Knoten in der Graphentheorie; siehe Weg (Graphentheorie)#Länge und Abstand
 Distanz, mathematisch beschreibbares Maß der Ähnlichkeit; siehe Distanzfunktion
 Winkeldistanz; siehe Winkel
 Distanz, Grad an Mittelbarkeit in der Erzähltheorie; siehe Erzähltheorie#Distanz/Mittelbarkeit
 Distanz (Film), deutscher Film, 2009
 Soziale Distanz, Verhalten zweier Akteure zueinander

Siehe auch:
 Distance
 Distanzierung